Hickson Compact Group (Abkürzung HCG) ist ein Katalog mit 100 Galaxiengruppen, herausgegeben von Paul Hickson im Jahr 1982.

Die wohl bekannteste enthaltene Galaxiengruppe im Katalog ist Stephans Quintett.

Suchkriterien 

Paul Hickson verwendete die roten Platten des Palomar Observatory Sky Surveys, um gezielt nach kompakten Galaxiengruppen zu suchen. Dazu stellte er drei Kriterien auf, die auch heute noch im Allgemeinen zur Findung von neuen kompakten Galaxiengruppen verwendet werden:

Populationskriterium: N ≥ 4

Isolationskriterium: Θ ≥ 3θG

Kompaktheitskriterium: μG < 26.0

In diesen Formeln ist N die Gesamtanzahl der Galaxien, die höchstens drei Magnituden dunkler sind als die hellste Galaxie der Gruppe. μG ist als die durchschnittliche Gesamtmagnitude über ebendiese Galaxien pro Bogensekunden-Quadrat (über den Winkeldurchmesser θG) definiert. θG beschreibt den Winkeldurchmesser des größten konzentrischen Kreises, der keine anderen Galaxien innerhalb der Grenzmagnituden enthält.

Mit Hilfe dieser Kriterien können Galaxienhaufen und ausgedehnte Galaxiengruppen rasch ausgesondert werden.

Die Gruppen wurden dann noch anhand der morphologischen Eigenschaften der hellsten Galaxie und der Leuchtkraftdifferenz zwischen der hellsten und zweithellsten Galaxie klassifiziert.

S: die hellste Galaxie der Gruppe ist eine Spiralgalaxie.
E: die hellste Galaxie der Gruppe ist eine elliptische oder S0-Galaxie.
I: der Helligkeitsunterschied zwischen der hellsten und der zweithellsten Galaxie der Gruppe beträgt mehr als eine Magnitude.
II: Der Helligkeitsunterschied zwischen der hellsten und der zweithellten Galaxiengruppe beträgt zwischen einer halben und einer Magnitude.
III. Der Helligkeitsunterschied zwischen der hellsten und der zweithellsten Galaxie beträgt weniger als eine halbe Magnitude.

Die Definition des Katalogs gemäß Hickson lautet:

Most compact groups contain a high fraction of galaxies having morphological or kinematical peculiarities, nuclear radio and infrared emission, and starburst or active galactic nuclei (AGN) activity. They contain large quantities of diffuse gas and are dynamically dominated by dark matter. They most likely form as subsystems within looser associations and evolve by gravitational processes. Strong galaxy interactions result and merging is expected to lead to the ultimate demise of the group. Compact groups are surprisingly numerous, and may play a significant role in galaxy evolution.

„Die meisten kompakten Galaxiengrupen enthalten hohe Anteile an Galaxien mit morphologischen oder kinematischen Unregelmäßigkeiten; nuklearer Radiostrahlung und infraroter Emission und starker Sternentstehung oder aktiven Galaxienkerne (AGN). Sie enthalten große Mengen von diffusem Gas und sind dynamisch dominiert von Dunkler Materie. Sie bilden meistens ein Subsystem innerhalb einer größeren Gruppe und entwickeln sich unter Einwirkung der Gravitation. Starke Wechselwirkungen der Galaxien sind das Resultat und Verschmelzungen der Galaxien sind zu erwarten, bis zum endgültigen Untergang der Gruppe. Kompakte Galaxiengruppen sind erstaunlich häufig und spielen eine wichtige Rolle in der Evolution von Galaxien“.

Weitere Untersuchungen des Katalogs 
Da es sich bei den kompakten Gruppen von Hickson um die hellsten und nächsten bekannten Gruppen handelt, wurden sie seit den achtziger Jahren immer wieder untersucht. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Umgebung gelegt, in der sie sich befinden, auf ihre Zwerggalaxienpopulation, den hohen Anteil an Dunkler Materie und ihre morphologische Zusammensetzung.

So wurden 1992 99 der 100 Gruppen von Hickson spektroskopisch erfasst, um die Geschwindigkeiten und die Rotverschiebung der einzelnen Gruppenmitglieder zu messen. Dabei stellte sich zum einen heraus, dass die Geschwindigkeitsdispersion der Gruppenmitglieder sehr gering war (bei etwa 250 km/s) und zum anderen, dass acht Gruppen nur durch Projektionseffekte zustande kamen, ohne eine echte Gruppe zu bilden.

Liste der HCG Galaxiengruppen 
Der Katalog ist nach aufsteigender Rektaszension geordnet. Die einzelnen Gruppenmitglieder sind mit  dem Zusatz A, B, C usw. bezeichnet.
Der Gruppentyp nach Hickson bedeutet:
S Die hellste Galaxie ist eine Spiralgalaxie.
E Die hellste Galaxie ist eine elliptische Galaxie.
I – III Differenz der Helligkeiten der beiden hellsten Galaxien.

Siehe auch 
Liste astronomischer Kataloge

Weblinks 

 COMPACT GROUP OF GALAXIES
 Übersichtskarte HCG

Einzelnachweise 

Astronomische Datensammlung
Liste (Astronomie)